Rapasaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Rapasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,37, long 24,61),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,29, long 26,89),  (2 ha)
 Rapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,47, long 25,60),  (20 ha)
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,73, long 26,83),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Österbotten), Nivala-Haapajärvi, 
 Rapasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,40, long 28,72), 
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,41, long 28,91),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,29),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,46, long 25,47),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari,  (4 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 26,89), 
 Rapasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn),  (1 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,67, long 27,14),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Karelen, Joensuu),  (5 ha)
 Rapasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,22, long 26,16),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 23,46),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,11, long 29,24), 
 Rapasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,13, long 27,31), 
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,28, long 29,30),  (0 ha)
 Rapasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,28), 
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,59, long 28,33),  (1 ha)
 Rapasaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar